Els aseis (en llatí: asaei, en grec antic Ἀσαῖι) van ser un poble escita de la regió de la Sarmàtia asiàtica, al curs alt del Tanais, propers als suardens, segons diu Claudi Ptolemeu.

També en parla Plini el Vell, i diu que van ser, abans de la seva època, un dels pobles més importants de la Sarmàtia.

Referències

Enllaços externs 
 The inhabitants (20): Asaei [Consulta 18 de juliol de 2022]

Grups sàrmates